In 1927/28 werd het eerste voetbalkampioenschap van Main-Hessen gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. Nadat de clubs de voorbije jaren in een uniforme competitie speelden werd beslist om de competities vanaf dit seizoen opnieuw te scheiden. Er kwam een nieuwe Bezirksliga Main-Hessen, die onderverdeeld was in twee reeksen. Voor de clubs uit de Maincompetitie veranderde er weinig. Er kwam geen wedstrijd voor de algemene titel en de top drie plaatste zich voor de eindronde. Wel was er een verandering voor de clubs uit de Rijnhessen-Saarcompetitie. De clubs uit Hessen werden naar deze Bezirksliga overgeheveld en de clubs uit Saarland gingen in de Rijn-Saar competitie spelen. De clubs uit de groep Main speelden vorig seizoen ook al in de hoogste klasse, de groep Hessen werd met drie clubs uit de tweede klasse aangevuld, VfL 03 Neu-Isenburg dat de voorgaande jaren in de Maincompetitie speelde en SV Darmstadt, dat in de Rijncompetitie speelde. 

Eintracht Frankfurt werd kampioen van Main en Wormatia Worms van Hessen. Beiden plaatsten zich ze voor de Zuid-Duitse eindronde. Frankfurt werd vicekampioen achter FC Bayern München en plaatste zich zo ook voor de eindronde om de landstitel. In de eerste ronde verloor de club met 3:1 van SpVgg Sülz 07. Wormatia Worms was zesde geëindigde in de eindronde. De nummers twee en drie van beide competities gingen ook naar de eindronde voor niet-kampioenen. Hier kon FSV Frankfurt groepswinnaar worden en verloor dan de play-off voor de nationale eindronde tegen FC Wacker München.

Bezirksliga

Main

Hessen

Kreisliga
Enkel de resultaten uit de Kreisliga Rhein-Main zijn bekend, 1. FC 1903 Langen kon de promotie afdwingen naar de Bezirksliga Hessen, FV Germania 1901 Bieber naar de Bezirksliga Main.

Rhein-Main

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Voetbalkampioenschap van Main-Hessen
Main-Hessen